Выборы мэра Москвы проходят раз в 5 лет (законный срок полномочий избранного мэра Москвы — 5 лет).  

 Выборы мэра Москвы (1996)
 Выборы мэра Москвы (1999)
 Выборы мэра Москвы (2003)
 Выборы мэра Москвы (2013) (досрочные)
 Выборы мэра Москвы (2018)
 Выборы мэра Москвы (2023)